Дора Андреева Букорещлиева е българска пианистка и музикален педагог.

Биография 
Родена е през 1889 г. в София. Баща ѝ е офицерът Андрей Букурещлиев. През 1909 г. завършва Дрезденската консерватория. Учителка е по пиано и пеене в Първа мъжка и Втора девическа гимназия в София и в руския лицей „В. П. Кузмина“. Умира през 1974 г. в София.

Личният ѝ архив се съхранява във фонд 1029К в Централен държавен архив. Той се състои от 51 архивни единици от периода 1906 – 1964 г.

Родословие

Източници 

Български творци от Македония
Български музикални педагози
Български пианистки
Починали в София
Родени в София
Хора с архиви в Централния държавен архив